Poggioni ima više značenja:
 Poggioni, Arezzo
 Poggioni, Firenze